Aḥkām al-Qurʾān („Vorschriften bzw. Beurteilungen des Korans“) ist der Name folgender Buchtitel:
 Aḥkām al-Qurʾān oder auch Aḥkām al-Qur’ān, Werk der Koranexegese, siehe al-Dschassās
 Ahkām al-Koran oder auch , Zusammenfassung und Erläuterung derjenigen Koranverse, die in der islamischen Jurisprudenz malikitischer Prägung allgemeine Gültigkeit haben, siehe Ibn al-ʿArabī al-Maʿāfirī#Werke

Siehe auch:
 Für das Werk al-Ǧāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān wa ’l-mubayyin li-mā taḍammana min al-sunna wa-āyāt al-furqān siehe al-Qurtubī#Tafsīr al-Qurtubī